El Casal Catalá de Montevideo (en catalán: Casal Català) es una entidad cultural y recreativa catalana fundada en Montevideo, Uruguay, en 1926 por un grupo catalanista escindido del Centre Català de Montevideo y formado por Ramon Panedas, Albà Rosell i Llongueras, Antoni Duró, Joan Oliver, Joan Flo, Francesc Pla i Lluis Castelló. En 1990 contaba con 250 socios, una biblioteca de obras en idioma catalán, un grupo teatral y un grupo de danzas. Publica la revista en catalán Manelic, fundada en 1954.

El 1936 organizó el Congrés de Catalans de les Repúbliques del Plata. Cuando Lluís Companys fue fusilado, constituyó un comité de homenaje que organizó conmemoraciones anuales; promovieron la inauguración de una plaza con su nombre y un monumento del escultor Joan Serra i Constansó en Montevideo en 1944. También colaboró en la organización de los Jocs Florals de la Llengua Catalana en Montevideo en 1949 y en 1963. 

En 1993 fue galardonado con la Premio Cruz de San Jorge. 

Cada 24 de junio se celebra la Noche de San Juan en la vecina Plaza Varela.

La actual presidenta es María Gibert.

Referencias

Enlaces externos 

 Página web del Casal Català de Montevideo

Inmigración española en Uruguay
Nacionalismo catalán
Organizaciones de Uruguay